CIOS puede referirse a:

Cios o Cio, una ciudad de Bitinia
Cisco IOS, software utilizado en routers y conmutadores de red
Cyprus-Israel Optical System, un cable submarino de telecomunicaciones que une Chipre e Israel
Channel Islands Occupation Society, una organización de historia militar